Бру́скин — фамилия:
 Брускин, Александр Давидович (1897—1939) — советский государственный деятель.
 Брускин, Борис Михайлович (1922—1995) — артист балета, заслуженный деятель искусств Бурятской АССР (1979).
 Брускин, Григорий Давидович (род. 1945) — российский и американский художник, эссеист, автор мемуаров.
 Брускин, Дмитрий Михайлович (1936—1993) — советский переводчик с польского и английского языков.
 Брускин, Соломон Борисович (1900—?) — советский библиограф.

См. также 
 Брускина, Мария Борисовна